Физики:

 Физики — множественное число от физик.
 «Физики» — пьеса Фридриха Дюрренматта, 1962 г.
 «Физики» — фильм советского режиссёра Олега Рябоконя, снятый в 1988 году.

См. также 
 Физики шутят